Riccius ist:

Name folgender Personen:

 A. Riccius, Hofkürschner
 Adam Riccius (1605–1662), deutscher Rechtswissenschaftler
 August Ferdinand Riccius (1819–1886), deutscher Dirigent und Komponist
 Augustinus Riccius, latinisierter Name von:
 Agostino Ricci (Astronom) (fl. 1513), italienischer Astronom
 Agostino Ricci (Schriftsteller) (1512–1564), italienischer Schriftsteller
 Christian Gottlieb Riccius (1697–1784), deutscher Rechtswissenschaftler
 Christopherus Riccius (1590–1643), deutscher Rechtswissenschaftler
 Carl August Riccius (1830–1893), deutscher Geiger, Chorleiter, Komponist
 Paulus Riccius, latinisierter Name von Paul Ritz (* um 1480; † nach 1542), humanistischer Gelehrter und Arzt
 Stephan Riccius (1512–1588), evangelischer Theologe der Reformationszeit
 Theodor Riccius (1540–1600), italienischer Kapellmeister und Komponist

Außerdem:
 Riccius (Mondkrater), benannt nach Agostino Ricci und Matteo Ricci

Siehe auch:
 Ricci